

Ітяково — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Ітяково — присілок, Темниковський район, Мордовія